Шведські хокейні ігри 1996 — міжнародний хокейний турнір у Швеції, проходив 8—11 лютого 1996 року у Стокгольмі.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Посилання 
 Архів  
 Архів  
 Архів  

 
Шведські хокейні ігри 
1996 у хокеї з шайбою
Лютий 1996
1996 у шведському спорті